Соревнования по метанию молота у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 3 и 5 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Рекорд остался непревзойдённым.

Медалисты

Квалификация 
В финал выходят 12 лучших спортсменов по результатам квалификации.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы Олимпийских игр в Лондоне 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Метание молота на Олимпийских играх